Llista de monuments de la Urbanització del Born (Barcelona, barri de la Ribera) conjunt protegit com a Bé Cultural d'Interès Local. És un conjunt arquitectònic d'estil eclèctic dissenyat per Josep Fontserè i Mestre. Consta de cinc illes de cases entre el mercat del Born i el parc de la Ciutadella, delimitades pel passeig de Picasso, passeig de Pujades, carrer del Comerç i avinguda del Marquès de l'Argentera.

|}

Referències 

 Cercador de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic, a patrimoni.gencat.
 Portal d’Informació Urbanística, Ajuntament de Barcelona.

Urbanitzacio Born